Rozłogi – wydłużone, płożące się pędy roślin

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Rozłogi – część wsi Wysokie w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Rozłogi – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Rozłogi – przysiółek w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice